DN o Dn puede referirse a:
 Democracia Nacional, un partido político español;
 Democracy Now!, una emisión de radio y televisión sindicada de América del Norte;
 Diario de Navarra, un periódico español;
 Diário de Notícias, un periódico de Portugal;
 Distrito Nacional en la República Dominicana;
 Digha Nikaya, una colección de textos budistas;
 Death Note, una serie manga y anime japonesa.

Siglas